Branchville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Branchville (Alabama)
 Branchville (Arkansas)
 Branchville (Connecticut)
 Branchville (Florida)
 Branchville (Georgia)
 Branchville (Indiana)
 Branchville (Maryland)
 Branchville (New Jersey)
 Branchville (Pennsylvania)
 Branchville (South Carolina)
 Branchville (Tennessee)
 Branchville (Texas)
 Branchville (Virginia)